ukr. Гірник – górnik

Miejscowości na Ukrainie
 Hirnyk (obwód doniecki)
 Hirnyk (obwód lwowski)
 Hirnyk (obwód łuhański)